En Pologne, Chmielewo peut désigner : 

dans la voïvodie de Podlachie
 Chmielewo, village du powiat de Kolno
 Chmielewo, village du powiat de Łomża

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Chmielewo, village du powiat de Giżycko
 Chmielewo, village du powiat de Pisz

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chmielewo, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Chmielewo, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Chmielewo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Chmielewo, village du powiat de Płock
 Chmielewo, village de la gmina de Stary Lubotyń 
 Chmielewo, village de la gmina de Zaręby Kościelne 
 Chmielewo, village de la gmina de Pułtusk 
 Chmielewo, village de la gmina de Świercze